Machins de taverne est le premier album de musique et d'humour du Naheulband et de Pen of Chaos, sorti en 2003. L'histoire se situe chronologiquement entre le premier et le second épisode de la saison 2 du Donjon de Naheulbeuk (épisodes 16 et 17).

Liste des titres

Chansons 
Machins de Taverne est le premier album du Naheulband.

La construction de base, qui sera reprise pour À poil dans la forêt, conte une soirée des aventuriers à la taverne de Valtordu peu après la récupération de la statuette. La soirée mélange chansons traditionnelles que chacun chante aux autres, publicités, et intermèdes présentant les chansons tout en illustrant l'ambiance de la taverne. Moins riche en instruments que son successeur À poil dans la forêt, Machins de Taverne propose tout de même plusieurs morceaux comportant de la guitare, des percussions, des flûtes irlandaises et autres instruments d'origine celtique.

Les différentes chansons proposées sont de thèmes assez variés, représentant chaque membre de la compagnie :

 A l'Aventure, Compagnons ! : chanson récitée par le ranger, contant l'histoire d'un bon à rien, réparateur de chaise de son métier, qui un beau jour décida de partir à l'aventure dans une tour siégeant non loin.
 Dix Sous dans ma Poche : autre chanson du ranger, qui parle d'un village où les habitants n'ont plus de sous dans leur poches.
 Mon Ancêtre Gurdil : chanson traditionnelle naine, qui narre l'épopée de Gurdil, envoyé creuser dans la forêt pour chercher du mithril.
 La Compagnie du Chien Rugissant : chanson sur l'air de Scarborough Fair, qui traite d'un fiasco d'une équipe d'aventuriers.
 Ballintore Jigs Instrumental : morceau instrumental à sonorité celtique joué par les ménestrels de la taverne.
 Troll Farceur et Elfe Farcis : une chanson qui traite de la rencontre comique entre un elfe et un troll. La version chantée dans l'album est la deuxième version publiée par Pen of Chaos, puisque la première avait été déposée à la SACEM par une autre personne.
 The Wild Rover : Live à Pessac : reprise en live de The Wild Rover, une ballade irlandaise.

Bonus 
L'album comporte deux bonus et un épisode bonus.
 L'épisode maudit, pour connaisseurs uniquement ! : Une parodie de l'épisode n°1 de la saga, tel qu'il se serait déroulé si les personnages n'avaient pas correctement appris leur texte.
 BONUS - Les Grenouilles : une très longue piste qui contient surtout des coassements de grenouilles accompagnés de commentaires d'un narrateur.
 BONUS - La répétition : Cette piste cachée est présentée par le narrateur comme les répétitions de deux groupes de musique : un groupe d'elfes qui joue une reprise de Hotel California où l'hôtel est remplacé par la forêt de la Lórien, puis un groupe d'orques qui joue du metal sur des guitares-démons.

Songbook 
Un songbook est également disponible en téléchargement libre sur le site de POC, contenant les textes des chansons des deux albums (uniquement les textes).
Songbook V1

Composition du groupe 
 Pen of Chaos, ou POC alias John Lang : Composition, chant, textes, chœurs, guitares, djembe, tambourin, whistle, œufs, cornemuse irlandaise, flûte traversière bois, bodhran, cuillères, programmation, arrangement, gags, voix débiles, enregistrement, mixage
 Lady Fae of Chaos, alias Aurélia Picard : Chant, textes, sortilèges, chœurs (chante aussi dans Belyscendre)
 Lili, alias Céline Devrainne : Chant, textes, sortilèges, chœurs (chante aussi dans Belyscendre)
 Jade de Nazca, alias Justine Descamps : Flûtes à bec diverses, chant elfique, chœurs, textes, hautbois, whistle
 Knarf, alias Franck Guillois : Chant, textes, composition, percussions, guitares, enregistrement, mixage (joue aussi du jazz et de la musique spatiale)
 Dim, alias Dimitri Halby : Flûte «harmonisator», flûte traversière bois (joue aussi dans O’Brothers et Pig’s nose)
 Tony «verdâtre» Orc, alias Tony Beaufils : Ultimate banjo, guitares, enregistrement, mixage, textes (aussi Leader et musicien de Qantice, captif de Belyscendre parfois)
 Ghislain, le Voleur, alias Ghislain Morel : Chant, hurlements orcs, bodhran, textes, cris avinés, guimbarde, boudin-purée (joue aussi dans Maigh Tuireadh et The Blarney Pilgrims)

Références

Voir aussi

Lien externe 
 Page de l'album sur le site de Pen of Chaos, avec quelques extraits disponibles et livre de paroles.

Album du Naheulband
Album musical sorti en 2005